Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжи (игроков не старше 21 года) — ежегодное соревнование, организуемое Международной хоккейной федерацией с 1977 года.

Турнир организован по системе чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужских команд (4 дивизиона — А, 1, 2, 3), однако количество молодёжных команд, участвующих в турнирах всех дивизионов, меньше.

Призёры

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Общее количество медалей по странам

См. также 
 Хоккейная драка в Пьештянах — массовая драка между сборными СССР и Канады во время молодёжного чемпионата мира 1987 года.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации по хоккею с шайбой 
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд